Game Theory si può riferire a:

Game Theory – gruppo musicale power pop statunitense
Game Theory – album dei Roots